

Patronyme 

 Alexandre Gardner (1821-1882), photographe américain ;
 Ashley Gardner (née en 1964), actrice américaine ;
 Ava Gardner (1922-1990), actrice américaine ;
 Bill Gardner (1884-1965), membre de l'équipe des Incorruptibles d'Eliot Ness ;
 Brett Gardner (né en 1983), joueur de baseball professionnel américain ;
  (1928-2011), chanteur américain (The Coasters) ;
 Chris Gardner (1954-), entrepreneur, financier et philanthrope américain ;
 Cory Gardner (né en 1974), homme politique américain ;
 Craig Gardner (né en 1986), footballeur anglais ;
 Cyril Gardner (1898-1942), acteur, monteur, producteur, réalisateur et scénariste américain d'origine française ;
 Dale A. Gardner (1948-2014), astronaute américain ;
  ;
 Eldon J. Gardner (1909-1989), professeur de génétique qui fut le premier à décrire le syndrome de Gardner ;
 Erle Stanley Gardner (1889-1970), écrivain américain, auteur de romans policiers ;
 Gary Gardner (né en 1992), footballeur anglais ;
 George Gardner (1812-1849), botaniste britannique ;
 Gerald Gardner (1884-1964), auteur britannique ;
 Guy S. Gardner (né en 1948), astronaute américain ;
 Helen Gardner (1884-1968), actrice américaine ;
 Henry J. Gardner (1819-1892), homme politique américain ;
 Howard Gardner (né en 1943), psychologue américain ;
 Jimmy Gardner (1881-1940), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jimmy Gardner (1924-2010), acteur britannique ;
 
 Julian Gardner (né en 1964), joueur de rugby australien ;
 Julie Gardner (née en 1969), ancienne productrice exécutive de Doctor Who ;
 Laurier Gardner (1944-2019), homme politique québécois ;
 Leonard Gardner (né en 1933), écrivain américain ;
 Lisa Gardner, écrivain américain de thriller ;
 Maddie Gardner (née en 1993), pom-pom girl américaine ;
 Martin Gardner (1914-2010), mathématicien américain ;
 Maureen Gardner (1928-1974), athlète britannique ;
 Paul Gardner (né en 1956), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Randy Gardner (né en 1957), patineur américain ;
 Richard A. Gardner (1931-2003), psychiatre/psychologue américain ;
 Richard Gardner, diplomate américain (ambassadeur en Italie jusqu'à ce qu'il ne soit remplacé par Reagan) ;
 Rob Gardner, batteur de rock américain, membre fondateur du groupe Guns N' Roses ;
 Ronnie Lee Gardner (1961-2010), criminel américain ;
 Rulon Gardner (né en 1971), lutteur américain ;
 Sauce Gardner (né en 2000), joueur américain de football américain ;
 Sean Gardner (né en 1994), coureur cycliste américain ;
 Sue Gardner (née en 1967), journaliste et cadre canadienne ;
 
Trixie Gardner (née en 1927), femme politique britannique ;
 Wayne Gardner (né en 1959), pilote de moto australien.

Prénom

Personnages fictifs 
 Téa Gardner (Anzu Mazaki en version originale), personnage du manga Yu-Gi-Oh!.

Toponyme 

 Gardner, ville du comté de Cass, dans l'État américain du Dakota du Nord ;
 Gardner, census-designated place américaine située en Floride ;
 Gardner, village du comté de Grundy, dans l'État américain de l'Illinois.
 Gardner, ville du comté de Johnson, dans l'État américain du Kansas ;
 Gardner, ville du comté de Worcester, dans l'État américain du Massachusetts ;
 Gardner, ville du comté de Door, dans l'État américain du Wisconsin ;
 Gardner, rivière des États-Unis ;
 mont Gardner, en Antarctique.

Voir aussi 
 Musée Isabella Stewart Gardner, à Boston (Massachusetts)
 Syndrome de Gardner
 Échelle de couleur Gardner, pour décrire le jaunissement d'un liquide transparent

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais